Маунтин Лејк има више значења:
 Маунтин Лејк (Њу Џерзи)
 Маунтин Лејк (Минесота)